Vetluga može biti:

 Vetluga (grad), grad u Rusiji
 Vetluga (rijeka), rijeka u Rusiji